Umore – stato d'animo
 Umore – album della cantante jazz Camellia Todorova del 1988
 Umore – singolo del gruppo musicale Psicologi del 2022